Лос Табачинес има више значења:

 Лос Табачинес (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Табачинес (Сан Маркос), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Табачинес (Сиватлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Табачинес (Сантијаго Искуинтла), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лос Табачинес (Виља де Тутутепек де Мелчор Окампо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лос Табачинес (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику